Lucas da Silva Izidoro (Belo Horizonte, 24 februari 1996), beter bekend als Lucas Mineiro, is een Braziliaans voetballer, die doorgaans als defensieve middenvelder speelt.

Clubstatistieken 

Braziliaans voetballer